Szaniszló Ferenc (1792–1869) püspök, egyházi író, egyetemi tanár
 Szaniszló Ferenc (1960) újságíró